Термин тик има више значења.
 ТИК (група), украјински бенд
 Метамфетамин, јужноафрички надимак дроге
 Тикови, кратки неконтролисани трзаји мишића
 Тик (биљка), (Тецтона грандис) тропска врста дрвета
 Лудвиг Тик